Nederlandse personen:
 Jan (Frederik) Glastra van Loon (1920-2001), politicus en rechtsgeleerde
 Feico Pieter Glastra van Loon (1922-2013), architect
 Karel Glastra van Loon (1962-2005), schrijver